Det finns flera personer som heter Andrew Davis

För den brittiska dirigenten, se Andrew Davis (dirigent)
För den amerikanska filmregissören, se Andrew Davis (regissör)